Selva de Mar – stazione della metropolitana di Barcellona
 La Selva de Mar – comune della Catalogna